Clariidae är en familj av fiskar som ingår i ordningen malartade fiskar (Siluriformes). Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Clariidae 111 arter. Det svenska trivialnamnet ålmalar förekommer för familjen.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Clariidae